Ophiactis longispina är en ormstjärneart. Ophiactis longispina ingår i släktet Ophiactis och familjen bandormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bandormstjärnor
longispina